Васютино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Пригородного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пригородный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 15 км, до центра муниципального образования Литеги — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Борисково, Ершово, Слобода, Литега, Кузнецово.

По переписи 2002 года население — 143 человека (73 мужчины, 70 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)